Бори́с Фёдорович Щу́кин (20 марта 1891 — 2 сентября 1981) —  российский и советский актёр, заслуженный артист РСФСР (1945).

Биография 
Борис Щукин родился 20 марта 1891 года в селе Татарово Владимирской области.

Учился в Московском филармоническом училище по классу драмы. С 1911 года служил в театрах Москвы, Днепропетровска, Краснодара, Куйбышева, Омска, Ташкента, Саратова.

Роли в театре 
 «Машенька» — профессор Окаёмов
 «Фельдмаршал Кутузов» — Багратион
 «Бесприданница» А. Н. Островского — Карандышев
  — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского. Режиссёр: Георгий Сальников — Иван Иванович Городулин
  — «Живой труп» Льва Толстого. Режиссёр: М. М. Ляшенко — Сергей Дмитриевич Абрезков
  — «Совесть» Д. Павлова. Режиссёр: Дмитрий Лядов — Цветаев

Признание и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (1945)

Актёры и актрисы Саратовского театра драмы
Выпускники Московского филармонического училища